

Toponyme 
 Mascaraàs, ancienne commune des Pyrénées-Atlantiques, aujourd'hui intégrée à Mascaraàs-Haron ;
 Mascaraàs-Haron, commune française des Pyrénées-Atlantiques.

Homonymie de toponyme